Kuglački klub "Gacka" (KK Gacka; KK Gacka Otočac; Gacka; Gacka Otočac) je muški kuglački klub iz Otočca, Ličko-senjska županija, Republika Hrvatska.  
U sezoni 2019./20. klub se natječe u "3. hrvatskoj kuglačkoj ligi - Zapad - Karlovac - Lika", ligi četvrtog stupnja hrvatske kuglačke lige za muškarce.

O klubu  
Kuglački klub "Gacka" je osnovan 1948. godine,te je najstariji kuglački klub u Otočcu. U sezoni 1986./87. "Gacka" je bila član "1. Hrvatske lige - skupina B".  
U Domovinskom ratu, kuglana u Otočcu je jako oštećena, te je nekoliko godina igrala u kuglanama u Crikvenici, Ogulinu i Karlobagu. U neovisnoj Hrvatskoj, "Gacka" je ligaški nastupala u različitim ligama "Hrvatske kuglačke regije - Zapad".  
Iz "Gacke" su nastale i druga dva kluba iz Otočca: "Vatrogasac" (1983.,  ugašen 1991., pa nanovo pokrenut 2011. godine) i "Velebit" (1997. godine).

Uspjesi

Ekipno 
 3. HKL - Zapad 
 doprvak: 2012./13. (Ogulin / Lika), 2015./16. (Ogulin / Lika), 2017./18. (Ogulin - Lika)

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice  
 Otočac 
 Kuglački klub Velebit Otočac

Vanjske poveznice 
 aplikacija.kuglanje.hr, Gacka - 810032 
 aplikacija.kuglanje.hr, Gacka 
 kuglanje.hr, Gacka 
 sportilus.com, KUGLAČKI KLUB GACKA OTOČAC

Izvori  
 
 otocac.hr, KUGLAČKI KLUB „GACKA“ , preuzeto 30. travnja 2020. 
 glasgacke.hr, Kuglački klub Gacka obilježava 70-tu godišnjicu rada i djelovanja,o bjavljeno 22. travnja 2018., pristupljeno 30. travnja 2020. 
 zslsz.hr, Zajednica sportskih udruga Grada Otočca, pristupljeno 30. travnja 2020. 
 poslovna.hr, KUGLAČKI KLUB GACKA OTOČAC 
 fininfo.hr, KK "GACKA" OTOČAC 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "GACKA" OTOČAC 
 mojatvrtka.net, KUGLAČKI KLUB GACKA OTOČAC 
  

Gacka
Otočac